Комуни(,  утворюють третій, нижчий рівень адміністративно-територіального поділу Фінляндії. У 2011 році у Фінляндії налічується 336 громад (муніципалітетів), з яких 108 міські. Починаючи з 1995, закон не розрізняє міських і сільських громад, і будь-яка громада може називатися містом, якщо того побажає. Щорічно кількість громад скорочується через їх об'єднань. Так, в 2010 році налічувалося 342 громади, а в 2004 році - 444 громади (68 міських, 73 напівміських і 303 сільських).

Див. також 

 Список міст Фінляндії

Посилання 

 

Комуни Фінляндії
Адміністративний поділ Фінляндії